Домановичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Домановичи — агрогородок в Калинковичском районе Гомельской области.
 Домановичи — деревня в Солигорском районе Минской области.